Goumbi peut désigner :

 Goumbi, un ancien village nkomi du Gabon
 Goumbi, un village du Cameroun.